Jindřich I. Kastilský (španělsky Enrique I. de Castilla, 14. dubna 1204, Valladolid – 6. června 1217, Palencia) byl kastilský král. Pocházel z burgundsko-ivrejské dynastie.

Život 
Jindřich byl druhý syn a zároveň jedním posledních dětí Alfonse VIII. Kastilského a Eleonory, dcery Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské. Korunu získal Jindřich záhy. V roce 1214 zemřeli krátce po sobě oba rodiče a regentkou se za nezletilého bratra stala nejstarší sestra Berenguela, zapuzená žena leónského krále Alfonse IX. Roku 1215 se Jindřich oženil s Mafaldou, dcerou krále Sancha I. Manželství kvůli mladíkově nízkému věku zůstalo nezkonzumováno a o rok později došlo k jeho anulování. Mafalda poté vstoupila do kláštera. Třináctiletý Jindřich se roku 1217 zabil při nehodě na lovu a byl pohřben po boků rodičů v klášteře Las Huelgas. Nárok na trůn zdědila Berenguela a vzdala se jej ve prospěch svého syna Ferdinanda.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  genealogie-mittelalter.de
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Kastilští králové
Katoličtí panovníci
Narození ve Valladolidu
Úmrtí v Palencii
Úmrtí v souvislosti s nehodou na lovu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození 14. dubna
Narození v roce 1204
Úmrtí 6. června
Úmrtí v roce 1217
Muži